Cikán má několik významů.

 Cikán – etnonymum označující příslušníka romského etnika (včetně Sinti, Romanichalé, Manuše a Kalé). V přeneseném významu jde o člověka naplňujícího stereotypní představu cikána svými tělesnými nebo povahovými vlastnostmi nebo životním stylem.

Příjmení:
 Jaroslav Cikán – český zápasník
 Josef Cikán – československý voják a příslušník operace Glucinium
 Miroslav Cikán – český filmový režisér a scenárista

Další významy:
 Cikán (rybník) – rybník v katastru Hradce Králové
 Cikán (rybník u Zahrádky) – rybník mezi Zahrádkou a Přídolím východně od Českého Krumlova
 Cikán (píseň) – píseň P. Hanzelyho a V. Čorta interpretovaná M. Rottrovou
 Cikáni (Karel Hynek Mácha) – jediný dokončený román Karla Hynka Máchy
 cikán – lidové pojmenování houby šiškovec černý

V jiných jazycích:
 Cigán (film) – slovensko-český film z roku 2011
 Le Gitan (Cikán (film)) – francouzský film z roku 1975

Související články 
 Cikánka
 Cikánský baron
 Cikáni jdou do nebe

Externí odkazy